«Tarea fina» es una canción escrita por el Indio Solari junto a Skay Beilinson, e interpretada por el grupo musical de Argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue grabada para su quinto álbum de estudio titulado La mosca y la sopa, lanzado en 1991.

Significado 
En un análisis de la canción se puede encontrar que habla de un hombre que sufre por una mujer que lo dejó por un hombre adinerado.

Véase también 
 Música de Argentina

Referencias 

Canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
Canciones de Argentina
Canciones de 1991